El nombre Anthony Clark puede hacer referencia a:

 Anthony Clark (1964-), actor estadounidense.
 Anthony Clark (1966-2005), potencista estadounidense.
 Anthony Clark (1977-), badmintonista inglés.

Además 
, página de desambiguación con un nombre similar.